Кривоносы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кривоносы — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Кривоносы — деревня в Стародорожском районе Минской области.

См. также 
 Кривонос